Актан Арым Кубат (; род. 26 марта 1957, село Кунтуу, Сокулукский район, Кыргызская Республика) — кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр. Академик Национальной Киноакадемии Кыргызской Республики, действительный член Европейской Академии киноискусств, член Азиатско-Тихоокеанской Киноакадемии. Известен также под именем Актан Абдыкалыков. Народный артист Кыргызской Республики (1998).

Лауреат «Серебряного леопарда» МКФ Локарно (Швейцария), «Бронзового Льва» фестиваля рекламы в Каннах (Франция), приза международных кинокритиков ФИПРЕССИ, участник секций Un Certain Regard и Lа Quinzaine des Realisateurs Каннского Кинофестиваля, секции Panorama Берлинского Кинофестиваля и других фестивалей.

Наиболее известен по фильмам «Бешкемпир» (англ. «The Adopted Son»), «Маймыл» (англ. «The Chimp»), «Свет-аке» (англ. «The Light Thief»), «Кентавр» (англ. «Centaur»).

В 2016 году Актан Арым Кубат был признан одним из лучших режиссёров Азии, а «Бешкемпир» вошёл в 100 лучших фильмов Азии по версии сборника Пусанского кинофестиваля, который провёл опрос среди 72 кинокритиков мира.

Биография 
В 1974 году Актан Арым Кубат окончил среднюю школу им. Б. Джамгырчинова, в селе Кунтуу, а затем поступил в Кыргызское Государственное Художественное Училище имени С. Чуйкова по специальности: «Преподаватель по рисованию и черчению». После окончания, в 1980 г. обучался в Творческой мастерской живописи Народного художника СССР Гапара Айтиева.

С 1981 года работал в качестве художника-декоратора, художника-постановщика на киностудии «Кыргызфильм». В 1990 дебютировал как режиссёр документального кино с фильмом «Бежала собака» (производство «Кыргызфильм») в со-авторстве с Эркином Рыспаевым, а в 1992 году снял первый игровой фильм «Где твой дом, улитка?».

Буквально через год Актан Арым Кубат снял фильм «Селкинчек», мировая премьера которого прошла на кинофестивале в Локарно, где фильм получил главный приз в секции короткометражного кино. Это событие дало возможность Актану Арым Кубату познакомиться со своим французским продюсером Чедомиром Коларом, который в дальнейшем выступил главным продюсером его фильмов «Бешкемпир» (1998), «Маймыл» (2001), «Свет-аке» (2010) и «Кентавр» (2016).

В 1998 году Актан Арым Кубат создал собственную студию «Бешкемпир». С 2004 года является учредителем и арт-директором продюсерской компании «Ой Арт».

В автобиографическом кинотриптихе «Селкинчек», «Бешкемпир» и «Маймыл» главную роль исполнил сын Актана Арым Кубата — Мирлан Абдыкалыков. В последующих фильмах «Свет-аке» и «Кентавр» Актан Арым Кубат сам выступил в качестве актёра.

Общественная деятельность 
Актан Арым Кубат активно участвует в общественной деятельности в области кино, является одним из инициаторов и разработчиков Целевой программы «Кинематограф Кыргызстана — 2010», основными направлениями которой являются: образование в кино, кинопроизводство, техническое оснащение, дистрибуция и продвижение кино, авторские права, популяризация авторского кино в Кыргызстане. Являясь с 2005 года одним из учредителей общественной организации «Фонд развития кинематографа», участвовал в разработке и реализации таких проектов как «Фестиваль авторского кино», «Режиссёрские курсы», «Курсы кинопродюсеров», «Реставрация и создание DVD-коллекции кыргызского кино», а также различные мастер-классы по кино.

Фильмография (избранная)

Награды и призы 
 Орден «Манас»  II степени (2017)
 Орден «Манас» III степени (2011)
 Народный артист Кыргызской Республики (1998)
 Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики (1995)
 Государственная премия имени Токтогула Сатылганова (2000)
 Лауреат Премии Союза Молодежи Кыргызской Республики
 1990 Гран-при на МКФ в Баку (Азербайджан) — за фильм «Бежала собака»
 1992 Приз жюри на МКФ в Ашхабаде (Туркмения) — за фильм «Где твой дом улитка?»
 1993 Главный приз в секции короткометражных фильмов на МКФ в Локарно (Швейцария) — за фильм «Селкинчек»
 1993 Специальное упоминание жюри ФИПРЕССИ на МКФ в Турине (Италия) — за фильм «Селкинчек»
 1993 Гран-при на МКФ в Потсдаме (Германия) — за фильм «Селкинчек»
 1996 Гран-при на Международном фестивале рекламы в Москве (Россия) — за социальный ролик «Ырыс алды — ынтымак»
 1996 Первый приз в номинации «Социальная реклама» на международном фестивале рекламы в Москве (Россия) — за социальный ролик «Алакандай элибиз, ынтымактуу бололу»
 1996 Бронзовый Лев на международном фестивале рекламы в Каннах (Франция) — за социальный ролик «Ырыс алды — ынтымак»
 1997 Гран-при на МКФ в Сиене (Италия) — за фильм «Асан-Усен»
 1998 Серебряный леопард на МКФ в Локарно (Швейцария) — за фильм «Бешкемпир»
 1998 Приз «Дон Кихот» на МКФ в Локарно (Швейцария)- за фильм «Бешкемпир»
 1998 Гран-при МКФ «Евразия» в Алматы (Казахстан) — за фильм «Бешкемпир»
 1998 Приз публики, приз жюри на МКФ в Вене (Австрия) — за фильм «Бешкемпир»
 1998 Приз жюри Азиатских фильмов в МКФ Токио (Япония) — за фильм «Бешкемпир»
 1998 Гран-при на МКФ в Коттбусе (Германия) — за фильм «Бешкемпир»
 1998 Приз публики, приз Ассоциации французских кинопродюсеров на МКФ Анже (Франция) — за фильм «Бешкемпир»
 1998 Приз жюри за артистический вклад на МКФ в Буэнос-Айресе (Аргентина) — за фильм «Бешкемпир»
 1998 Диплом «Самый мудрый фильм кинофестиваля» на VII МДКФ «Артек» (Украина)- за фильм «Бешкемпир»
 1998 Приз жюри на МКФ в Хихон (Испания) — за фильм «Бешкемпир»
 1998 Гран-при, приз публики на МКФ в Любляне (Словения) — за фильм «Бешкемпир»
 1998 Приз жюри за лучшую режиссуру на МКФ в Риге (Латвия) — за фильм «Бешкемпир»
 1999 Приз жюри на МКФ Детских фильмов в Чикаго (США) — за фильм «Асан-Усен»
 1999 Специальное упоминание жюри NETPAC на МКФ в Сингапуре- за фильм «Бешкемпир»
 1999 Приз «Серебряная коробка киноплёнки», приз ФИПРЕССИ на МКФ в Сингапуре — за фильм «Бешкемпир»
 1999 Гран-при на МКФ Авторских фильмов в Белграде (Югославия) — за фильм «Бешкемпир»
 2000 Приз жюри за лучший короткометражный фильм на МКФ в Анапе (Россия) — за фильм «Бекет»
 2000 Приз жюри на МКФ в Коттбусе (Германия) — за фильм «Бекет»
 2001 Гран-при на МКФ в Ялте (Украина) — за фильм «Маймыл»
 2001 Гран-при на Международном телекинофоруме «Вместе» в Ялте (Украина) — за фильм «Маймыл»
 2001 Приз жюри за лучший сценарий на МКФ в Анапе (Россия) — за фильм «Маймыл»
 2001 Приз жюри за лучшую режиссуру на МКФ в Минске (Белоруссия) — за фильм «Маймыл»
 2001 Приз жюри «Серебряный дельфин» на МКФ «Фестройа» (Португалия) — за фильм «Маймыл»
 2002 Приз ФИПРЕССИ международного жюри кинокритиков на МКФ в Братиславе (Словакия) — за фильм «Маймыл»
 2010 Гран-при и приз международных критиков ФИПРЕССИ на фестивале «Евразия» в Алматы (Казахстан) — за фильм «Свет-аке»
 2010 Гран-при на фестивале «Дидор» в Душанбе (Таджикистан) — за фильм «Свет-аке»
 2010 Приз за Лучшую мужскую роль и приз Гильдии кинокритиков на фестивале «Киношок» (Анапа) — за фильм «Свет-аке»
 2010 Приз зрительских симпатий в Коттбусе (Германия) — за фильм «Свет-аке»
 2010 Специальный приз жюри на фестивале Амьен (Франция) — за фильм «Свет-аке»
 2010 Приз жюри «Бронзовая Альгамбра» на фестивале Cines del Sur (Испания) — за фильм «Свет-аке»
 2010 Гран-При на фестивале в Марокко — за фильм «Свет-аке»
 2017 Приз Международной Конфедерации Авторского Кино «CICAE Art Cinema Award» на МКФ Берлинале (Германия) — за фильм «Кентавр»
 2017 Главный приз Международного кинофестиваля MOOOV (Бельгия) — за фильм «Кентавр»
 2017 Приз за Лучшую режиссёрскую работу кинофестиваля Евразия (Казахстан) — за фильм «Кентавр»
 2017 Приз NETPAC в рамках кинофестиваля Евразия (Казахстан) — за фильм «Кентавр»
 2017 Приз за Лучшую мужскую роль кинофестиваля Asian World Film Festival (США) — за фильм «Кентавр»
 2018 Национальная кинопремия «Ак илбирс» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая женская роль» — за фильм «Кентавр»
 2022 Гран-при жюри Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии (APSA) — за фильм «Эсимде»
 2022 Гран-при МКФ «Евразия» в Алматы (Казахстан) — за фильм «Эсимде»

Примечания

Ссылки 
 Актан Арым Кубат в Интернет-базе кинофильмов IMDb
 Актан Арым Кубат в базе КиноПоиск
 Официальная страница Актана Арым Кубата на Facebook
 Официальный канал на YouTube

Народные артисты Киргизии
Заслуженные деятели культуры Киргизии